Victorinos puede referirse a:

 Los miembros de la escuela filosófica de la Edad Media fundada alrededor del siglo XII conocida como Escuela de San Víctor.
 Cuando quiero llorar no lloro más conocida como Los Victorinos, Serie de televisión colombiana de 1991.
 Los Victorinos, telenovela colombiana de 2009, remake de la anterior.